„Frohes Fest!“ steht für:
 Eine andere Form von „Frohe Weihnachten!“

Frohes Fest steht außerdem für:

 Frohes Fest (Album), das zweite Studioalbum der deutschen Rock-Musikgruppe Unheilig
 Frohes Fest (Lied), ein Weihnachtslied der Fantastischen Vier